Porciunkule – z italského Porzioncula, Porziuncola či latinského Portiuncula – „údělíček“, „podílek“, „malý pozemek“, může označovat:
 Porciunkule (kaple) – kaple v Assisi
 Porciunkule (pouť) – církevní svátek spjatý s řádem františkánů a kapucínů